linea S6 della rete celere di Basilea
 linea S6 della rete celere di Berna
 linea S6 della S-Bahn di Hannover
 linea S6 della Stadtbahn di Karlsruhe
 linea S6 della rete celere di Lucerna
 linea S6 del servizio ferroviario suburbano di Milano
 linea S6 della S-Bahn di Monaco di Baviera
 linea S6 del servizio ferroviario suburbano della Moravia-Slesia
 linea S6 del servizio ferroviario suburbano di Praga
 linea S6 della S-Bahn Reno-Meno
 linea S6 della S-Bahn Reno-Ruhr
 linea S6 della S-Bahn della Stiria
 linea S6 della S-Bahn di Stoccarda
 linea S6 della S-Bahn del Tirolo
 linea S6 della rete celere di Zurigo